Zawody w strzelectwie na Letnich igrzyskach Paraolimpijskich 2008 w konkurencji pistolet pneumatyczny mężczyzn SH1 odbyły się dnia 7 września w Beijing Shooting Range Hall.

Złoto zdobył reprezentant Rosji Valeriy Ponomarenko, który pobił rekord świata.

Wyniki

Finał

Eliminacje

Linki zewnętrzne 
Strona Oficjalna Letniej Paraolimpiady 2008

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2008
Strzelectwo na igrzyskach paraolimpijskich